

Cinema
 All Stars – film olandese del 1997

Economia
 All Stars – ex indice borsistico della Borsa Italiana relativo al segmento Star del MTA

Musica
 All Stars – gruppo musicale con Louis Armstrong
 allSTARS* – gruppo musicale britannico
 All Stars – singolo di Martin Solveig

Prodotti
 Chuck Taylor All-Stars – popolare linea di scarpe sportive della Converse

Televisione
 All Stars – serie televisiva

Pagine correlate 
All Star